Фёлькермаркт:

 Фёлькермаркт — город в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Фёлькермаркт — округ в Австрии.